Frotaire II est un prélat français, évêque de Nîmes au .

Biographie 

Évêque de Nîmes
Clergé français du XIe siècle